Weiße Garde steht für
Weiße Armee
Die weiße Garde, Roman von Michail Bulgakow